Carte électorale peut faire référence :
 au découpage électoral, la manière dont le territoire est découpé en circonscriptions électorales ;
 à la carte d'électeur, un document présenté par les électeurs au bureau de scrutin ;
 à la carte politique, une carte qui indique la représentation des partis après les élections.